El topónimo Ituero puede hacer referencia a:

 Ituero y Lama, un municipio español de la provincia de Segovia, en Castilla y León.
 Ituero de Azaba, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Ituero, localidad de Soria.
 Ituero, localidad española perteneciente al municipio de Masegoso, en la provincia de Albacete.